Orto – przedrostek mający różne znaczenia:

 w chemii:
 w chemii organicznej: orto (skrót o-) – położenie podstawników sześcioczłonowego pierścienia aromatycznego w pozycjach 1 i 2. Patrz izomeria orto, meta, para.
 w chemii nieorganicznej: orto - przedrostek stosowany w nazewnictwie kwasów i soli o maksymalnym uwodnieniu cząsteczki. Przeciwieństwem jest forma meta- o minimalnej zawartości wody. Por. kwasy meta- i ortonadjodowe.
 W geologii (petrologii): orto - skały wywodzące się od skał magmowych (np. ortognejs)

Jako oddzielne słowo:
 Orto – miejscowość i gmina we Francji

Zobacz też:
 inne hasła rozpoczynające się od prefiksu orto
 meta, para